The Dust Brothers — Лос-Анджелесские продюсеры «E.Z. Mike» (Michael Simpson) и «King Gizmo» (John King), ставшие известными в 1980-х за счёт своей музыки с использованием семплирования, и в особенности за работу над новаторскими альбомами Paul’s Boutique коллектива Beastie Boys и Odelay музыканта Бека.

1980-е 
The Dust Brothers начали работать вместе на радиостанции «California college», проводя там еженедельные шоу о хип-хоп музыке под названием «King Gizmo & E.Z. Mike’s Big Beat Showcase».

1990-е 
В 1998 году дуэт был приглашён режиссёром Дэвидом Финчером для написания музыки к фильму «Бойцовский клуб». На текущий момент этот саундтрек является их единственным релизом.

В 1999 они продюсировали альбом рэп-группы 10 Cents под названием «Buggin Out», включающий сингл «Bubble Bath».

По другому разумению, саундтрек примечателен исключительно целиком как аудиально неотрывная составляющая атмосферы фильма.
Общее произведение режиссёра в качестве маэстро и музыкантов.

2000-е 
В 2000-х успех The Dust Brothers продолжился: ещё одна совместная работа с Беком на альбоме Guero, с Tenacious D на их одноимённом дебюте, с Linkin Park в записи трека «With You» с дебютного альбома Hybrid Theory, проданного тиражом более чем в 24 миллиона экземпляров. The Dust Brothers создали ремикс на композицию «Winnetka Exit» группы Styles Of Beyond, продюсировали альбом The Else коллектива They Might Be Giants и работали также с некоторыми другими артистами.

Замечания 
 The Dust Brothers было также первоначальным названием коллектива The Chemical Brothers, которые хотели таким образом выразить почтение американскому дуэту. Им пришлось изменить своё название, когда возникла угроза судебного процесса с продюсером дуэта.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Discogs
 Официальный веб-сайт Майка Симпсона

Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные коллективы по алфавиту
Beastie Boys